Die Liste von Knoten enthält die wichtigsten und gebräuchlichsten Knoten der Knotenkunde.

Systematik 
Der Versuch, eine vollständige und eindeutige Liste der Knoten zu erstellen, stößt auf Schwierigkeiten: Die Knoten wurden nicht von einer zentralen Stelle systematisch definiert, sondern sind über Jahrhunderte und in ganz verschiedenen Gegenden historisch gewachsen, und vermutlich wurden einige unabhängig voneinander mehrmals erfunden. Außerdem werden sie in sehr verschiedenen Umgebungen benutzt (Schiffer, Jäger, Angler, Kletterer usw.), die jeweils ihre eigene Terminologie entwickelt haben, zwischen denen aber oft kein Kontakt besteht. Das führt dazu, dass der gleiche Knoten je nach Umgebung einen völlig anderen Namen tragen kann. Umgekehrt kann aber auch der gleiche Name je nach Umgebung einen völlig anderen Knoten bezeichnen.

Als illustratives Beispiel kann der Spierenstich angeführt werden: In der Nautik bezeichnet der Spierenstich eine Schlinge, um Gegenstände an einem Seil zu befestigen. In der Feuerwehr bezeichnet Spierenstich jedoch einen Knoten, der zwei Seile verbindet. Die Feuerwehrvariante wird von Anglern aber Fischerknoten genannt. Österreichische Höhlenforscher wiederum reden vom Höhlenknoten, wenn sie mittels (nautischem) doppeltem Spierenstich einen Karabiner am Seil befestigen. Ausgehend von der Feuerwehrvariante nennen sie diesen Knoten auch halben doppelten Spierenstich. Siehe auch Knotennamen.

Auch das Knoten-Standardwerk Ashley-Buch der Knoten von Clifford Ashley ist nicht frei von solchen Inkonsistenzen. Ashley nimmt hierzu im Vorwort Stellung.

Diese Liste und die darin verwendete Nomenklatur erhebt also nicht den Anspruch historisch richtig zu sein. Aber sie benutzt eine durchgehend einheitliche Systematik, die sich in allen Knotenartikeln fortsetzt. Dadurch sind die Knoten in Beschreibung und Bildern in Wikipedia durchgängig eindeutig identifizierbar. Alternative Namen und deren Geschichte werden in den Knotenartikeln im Kapitel Namen und Geschichte aufgeführt.

Je nach Anwendung sind unterschiedliche Knoten besonders geeignet. Seeleute, Kletterer, Rettungsleute und Angler verwenden für ihre Zwecke (Spalten Art und Verwendung) bewährte Knoten und geben ihnen auch eigene Namen. In der sortierbaren Tabelle sind die Knoten alphabetisch geordnet. Gleiche Knoten (Spalte Basisknoten) mit unterschiedlichen Namen sind mehrfach aufgeführt, die wichtigste Bezeichnung ist jeweils fett ausgezeichnet. Viele Knoten sind in eigenen Artikeln ausführlich beschrieben. Knoten, Stich und Stek bedeuten dasselbe; bei den unterschiedlichen Knotennamen werden sie nur einmal aufgeführt (Beispiel Schotstek: nicht als Schotenstich oder Schotenknoten, aber als Weberknoten). Die im Ashley-Buch der Knoten aufgeführten Knoten sind mit Nummern gekennzeichnet.

Knotenarten 
Es werden folgende Knotenarten unterschieden:

Die Zuordnung der Knotennamen zu den wichtigsten Anwendergruppen erfolgt in den hinteren Spalten (gleiche Knoten werden von verschiedenen Anwendern unterschiedlich bezeichnet):

Sortierbare Liste der Knoten

Weblinks 

 Klabautermanns Knotentafel
 Kleine Knotenkunde

!
Knoten
Knoten